Михеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Михеевское сельское поселение — входит в Лебяжский район

Рязанская область
 Михеевское сельское поселение — входит в Сапожковский район